William Wilson — jornalista inglês
William Wilson Morgan — astrônomo estadunidense
William Wilson (conto) — de Edgar Alan Poe
William Wilson (físico)

Desambiguações de antropônimos